Rostislav Vojáček (Křenovice, 23 de fevereiro de 1949) é um ex-futebolista profissional checo que atuava como defensor.

Carreira 
Rostislav Vojáček fez parte do elenco da Seleção Checoslovaca de Futebol, na Euro de 1980 e da Copa de 1982.

Ligações externas 
Perfil em Transfermarkt.com 

Jogadores da Eurocopa de 1980
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1982
Jogadores da Seleção Tchecoslovaca de Futebol